Писа́тель, писа́тельница (реже литера́тор) — человек, который занимается созданием словесных произведений, предназначенных так или иначе для общественного потребления (а не только для непосредственного адресата).

Критерии принадлежности 
Писателем обычно называют человека, для которого указанное занятие является основным либо одним из основных.

Кроме того, в качестве критериев принадлежности автора текста к категории писателей может использоваться получение им дохода от своих произведений: в новейшее время — в виде гонораров, роялти, грантов, в более ранние эпохи — материального вознаграждения со стороны представителей привилегированных классов, так или иначе заинтересованных в поддержке искусства (см. также меценатство).

Другой формой социализации писателя в этом качестве является признание писательским сообществом, литературными критиками и другими инстанциями литературной экспертной оценки. Такая экспертная оценка может принимать институционализированные формы — например, в виде создания объединений (союзов) профессиональных писателей.

Определения в словарях 
Объём понятия «писатель» неодинаков в разных культурах и в разные эпохи.

Словарь Даля определяет писателя как «пишущего что-либо, пером или кистью, но более в значении сочинитель, литератор». В словаре Стояна писатель определяется как «мужчина, сочиняющий повести, романы, рассказы, статьи, для печатания».

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона и Русский биографический словарь зачастую используют определение «писатель» в статьях об учёных, критиках, журналистах — в том числе в словосочетаниях вроде «писатель о сельском хозяйстве Курляндии 1804—1824 гг.» Следом такой широкой трактовки понятия является до сих пор сохранившееся выражение «технический писатель», обозначающее автора технических текстов, технической документации, инструкций и т. п.

В Словаре современного русского литературного языка и словаре Ожегова есть прямое указание на художественный характер произведений, которые создаёт писатель. Однако в более поздних словарях, — у Ушакова, Ефремовой и Евгеньевой, — трактовка более широкая: «Человек, пишущий литературные произведения». В Большом толковом словаре «писатель» — «тот, кто профессионально занимается литературной деятельностью».

См. также 

 Технический писатель
 Писатель одной книги
 Литературный негр
 Всемирный день писателя
 Литература
 Как писать книги
 Письмо (письменность)

Примечания

Литература 

 Томашевский Б. Писатель и книга. 1928.
 Шкловский В. Техника писательского мастерства. 1927.
 Мастерство писателя. Антология журнала «Литературная учёба». 1930—-2005. 2005.

Литература
Профессии
 
Свободные профессии